Институто Библико има више значења:

 Институто Библико (Акил), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Институто Библико (Теко), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику